Media-Analyse steht für:

 Media-Analyse (Deutschland), jährliche Erhebung von Medien-Konsumverhalten in Deutschland
 Media-Analyse (Österreich), jährliche Erhebung von Medien-Konsumverhalten in Österreich
 Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, Verein, der die Media-Analyse in Deutschland durchführt

Siehe auch:
 Medienanalyse